Het Canadese curlingteam vertegenwoordigt Canada in internationale curlingwedstrijden.

Geschiedenis 
Canada is veruit het meest succesvolle curlingland in de geschiedenis van de sport. Tot op heden won Canda het wereldkampioenschap 36 keer. Op de 62 edities die tot op heden georganiseerd werden, eindigde Canada slechts acht keer niet op het podium. Ook op de Olympische Winterspelen is Canada uiterst succesvol. In 1924, bij de eerste editie, was Canada nog niet van de partij. Sinds 1998, toen de sport opnieuw geïntroduceerd werd op de Olympische Spelen, nam Canada aan elke editie deel. In 2006, 2010 en 2014 werd Canada olympisch kampioen.

In 2022 was Canada gastland van de eerste editie van het pan-continentaal kampioenschap. Canada won de finale van Zuid-Korea en werd zo de eerste kampioen.

Canada op de Olympische Spelen

Canada op het wereldkampioenschap

Canada op het pan-continentaal kampioenschap 

Nationaal curlingteam
Curling